Надежда Петрова — победительница турнира

Чемпионка прошлого года — Анна Чакветадзе — не защищала свой титул.

Посев 

  Марион Бартоли (Первый раунд, отказ)
 ''' Надежда Петрова (Титул)
  Мария Кириленко (Полуфинал)
  Катарина Среботник ''(Второй раунд)

<li>  Амели Моресмо (Полуфинал)
<li>  Александра Возняк (Четвертьфинал)
<li>  Екатерина Макарова (Первый раунд)
<li>  Тамира Пашек (Первый раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2008